Rodoald, rei dels longobards i rei d'Itàlia (652-653)
 Rodoald de Friül, duc de Friül (671 a 695)
 Rodoald d'Aquileia, patriarca d'Aquileia (963 a 984)
 Rodoald o Radoaldo de Benevent, duc de Benevent (646 a 651).